те ж що й принц.
 Іван Царевич — персонаж російських народних казок.
 «Царевич» — оперета 1927 року Франца Легара.
 «Царевич Проша» — російський радянський художній фільм-казка.
 «Царевич» — німецький фільм без звуку 1929 року.
 «Царевич» — німецький історичний музичний фільм 1933 року.
 Царевич (яйце Фаберже).

 Царевич Ія Сергіївна (1928—2010) — українська педагогиня, піаністка, музична діячка.
 Царевич Оксана Ігорівна (* 1982) — одіозна українська суддя, колишній суддя Печерського районного суду Києва. Брала участь у розгляді справ зокрема Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, Олександра Єфремова, Анатолія Макаренка.

 Царевич — річка в Російській Федерації, що протікає у Смоленській області.